Skuratow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Iwanowitsch Skuratow (1709–nach 1766), russischer Marineoffizier und Polarforscher
 Juri Iljitsch Skuratow (* 1952), russischer Generalstaatsanwalt und Politiker
 Maljuta Skuratow († 1573), Scharfrichter und Anführer der Opritschniki unter Zar Iwan dem Schrecklichen